Lepista se poate referi la:

Lepista (ciuperci), un gen de ciurperci din ordinul Agaricales, familia Tricholomataceae
Lepista (insecte), un gen de insecte lepidoptere din familia Arctiidae